Името Скалак носят две български села:

 Скалак (Област Бургас)
 Скалак (Област Кърджали)